M99 ou M-99 est un sigle qui peut faire référence à :

Armement 
 Barrett M99, un fusil de précision américain ;
 7 cm Gebirgsgeschütz M99, un canon de montagne austro-hongrois.

Sciences 
Astronomie
 M99, une galaxie spirale de la constellation de la Chevelure de Bérénice.

Chimie
 M99 ou étorphine, un opioïde semi-synthétique.

Médecine
 Lésions biomécaniques, non classées ailleurs, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Route
  M-99, une route dans le Michigan (États-Unis).

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres